Heartless (littéralement « sans cœur » en anglais) peut désigner :

Chanson 

 Heartless, chanson de Kanye West ;
 Heartless, chanson de The Fray ;
 Heartless, chanson de The Weeknd.

Cinéma 

 Heartless, film britannique réalisé par Philip Ridley en 2009.

Série télévisée 

 Heartless, série télévisée danoise diffusée sur Kanal 5 en 2014.

Homonymie de titre